Die Cathay Pacific Squash Open 2004 fanden vom 31. August bis 5. September 2004 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und mit 120.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr im Achtelfinale Adrian Grant in fünf Sätzen unterlag. Im Finale besiegte der an Position drei gesetzte Thierry Lincou seinen auf Position acht eingestuften Kontrahenten Nick Matthew mit 11:4, 11:8 und 13:11. Dies war Lincous erster Titelgewinn bei diesem Turnier, nachdem er bereits 2001 im Finale gestanden und gegen David Palmer verloren hatte.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Wong Wai-Hang einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2004